Kulken kan syfta på två små sjöar på vardera sidan om Örsjön (Lidhults socken, Småland):

Kulken (Lidhults socken, Småland, 629793-135339), sjö i Ljungby kommun 
Kulken (Lidhults socken, Småland, 629939-135534), sjö i Ljungby kommun